

Alchimie et religion 
 En alchimie, un homoncule est une réplique d'un être humain créé par l'alchimie.
 Dans la religion catholique, un homoncule as été  découvert par Samuel Lupien l’homoncule est un petit homme ailé qui vient du Ciel porteur de l'Esprit de Jésus pour aller l'implanter dans le ventre de Marie. Cette conception est considérée comme hérétique depuis le concile de Trente.

Sciences 
 En astronomie la  est le nom de la nébuleuse issue de l'explosion observée au  qui a vu l'étoile Eta Carinae éjecter des quantités de matière dans l'espace.
 En neurosciences, homonculus sensitif et homoncule moteur.
 En psychologie, homoncule.

Fiction 
 Homunculus est le titre et le personnage d'un roman de science-fiction de James Blaylock.
 Homunculus est un manga d'Hideo Yamamoto.
 Dans Fullmetal Alchemist et Baccano, l'homonculus est un être humain artificiel, comme Lust par exemple.
 Dans World of Warcraft, l'Homoncule est un démon serviteur de Terrestian Malsabot, à Karazhan.
 Dans l'univers Magic the Gathering, plusieurs cartes font référence à l'Homoncule.
 Homunculus est une série de six films allemands réalisés par Otto Rippert en 1916.
 Homunculus est un court métrage néerlandais de Nico van den Brink sorti en 2013.
 Dans Les Grandes Blondes, roman de Jean Echenoz (1995), un homoncule, nommé Béliard, se perche par intermittence sur l'épaule de Gloria Stella, l'héroïne du récit.
Dans le récit les compte de Spipou et Barné, homoncule désigne un homme qui fraternise par derrière avec un nain déguisé en chèvre qui tient une poule